Munden (Kansas), plaats in de Verenigde Staten
 Great Munden, Civil parish in Hertfordshire
 Little Munden, Civil parish in Hertfordshire

Zie ook 
 Münden (doorverwijspagina)